Josef Nowak oder Józef Nowak ist der Name von

* Josef Nowak (Mediziner) (1841–1886), österreichischer Hygieniker und Autor
 Josef Nowak (Journalist) (1901–1988), deutscher Journalist und Bühnenautor, Präsident des Deutschen Autoren-Verbandes
 Josef A. Nowak (1940–2009), österreichischer Journalist
 Józef Nowak (Schriftsteller) (1895–1978), sorbischer Pfarrer, Dichter, Dramatiker und Journalist
 Józef Nowak (Schauspieler) (1925–1984), polnischer Schauspieler